Рукомет је на Олимпијске игре први пут укључен у програм на Олимпијским играма у Берлину 1936. године, и то само у мушкој конкуранцији. После тих игара га није било у програму све до Олимпијских игара у Минхену 1972. када је враћен само у мушкој конкуреницији. Такмичење за жене је укључено на следећим играма у Монтреалу 1976. године и од тада је рукомет у обе конкуренције стандардно у програму Летњих олимпијских игара.

Мушкарци

Освајачи медаља

Биланс медаља 
Стање након Олимпијских игара 2016.

Статистика

Утакмице са највише голова

Утакмице са најмање голова

Утакмице са највећом гол разликом

Екипе са навише постигнутих голова на утакмици

Екипе са најмање постигнутих голова на утакмици

Жене

Освајачице медаља

Биланс медаља 
Стање након Олимпијских игара 2020.

Учешће на олимпијским играма 
На досадашњих 8 Олимпијских игара на којим се такмичило у рукомету за жене учествовало је 26 репрезентација: из Европе 15, Африке 4, Америке 3 и Азије/Аустралије 4, од којих је 10 освајало медаље. Ниједна репрезентација није учествовала на свим досадашњим играма. Највише учешћа има репрезентација Јужне Кореје са 6 учешћа.

У следећој табели дат је преглед учествовања свих репрезентација са успехом којег су оствариле па такмичењу.

Статистика

Утакмице са највише голова

Утакмице са најмање голова

Утакмице са највећом гол разликом

Екипе са највише постигнутих голова на утакмици

Екипе са најмање постигнутих голова на утакмици